Francesco Crucioli (1908 – 1937) – militare italiano
Mattia Crucioli (1976) – politico italiano